propyloamina, CH3CH2CH2NH2
 izopropyloamina, (CH3)2CHNH2
 trimetyloamina, (CH3)3N